Tierz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tierz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Tierz (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar